Sumon steht für:

 Sumon (Ortschaft), eine Ortschaft in Japan
 Sumon (Vulkan), einen Vulkan in Japan
 Rasel Kabir Sumon, einen Badmintonspieler aus Bangladesch